Клавдия Степановна Плохова (1924, село Серединово, Шарлыкский район, Оренбургская губерния) — Герой Социалистического Труда, трактористка совхоза «Кутузовский».

Биография 
Клавдия Степановна родилась в 1924 году в селе Серединово Шарлыкского района Оренбургской области в крестьянской семье.

Окончив неполную среднюю школу в 1941 году, Клавдия пошла осваивать профессию тракториста. После окончания курсов начала работать в тракторной бригаде Сарманайской машинно-тракторной станции (МТС) Шарлыкского района Чкаловской (ныне Оренбургской) области. На базе Сарманайской МТС в дальнейшем был образован совхоз «Кутузовский», в котором она 33 года трудилась трактористкой, став механизатором высокого класса.

Освоив трактор, работала в тракторной бригаде, выполняя по две нормы, а в годы войны и больше. Став лучшей трактористкой не только района, но и области, Клавдия всегда качественно обрабатывала поля, поэтому урожай её участка был на 5-6 центнеров выше, чем средний по совхозу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Плоховой Клавдии Степановне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1970-е годы ушла на заслуженный отдых.

Награды 
За долгие годы работы была неоднократно награждена:
 орден Трудового Красного Знамени;
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 08.04.1971 — звание Герой Социалистического Труда с золотой медалью Серп и Молот и орден Ленина «за развитие сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства».

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Плохова Клавдия Степановна , Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Ссылки 
 

Трактористки СССР